Официальный рейтинг снукеристов на сезон 1995/1996 представляет собой сумму рейтинговых очков, набранных снукеристами за предыдущие два сезона (1993/94 и 1994/95) и является определяющим в распределении сеяных мест на все рейтинговые турниры данного сезона. Ниже представлен так называемый «Топ-32» — список лучших игроков по итогам двух сезонов.

Топ-32

Ссылки 
 Официальный рейтинг снукеристов на Snooker.org 
Рейтинг в Архиве снукера Криса Тернера 

Официальный рейтинг снукеристов по сезонам
1995 год в снукере
1996 год в снукере